Бічевін — російське прізвище.

Відомі носії 

 Бічевін Іван Степанович (1704—1759) — російський підприємець, іркутський купець 1-ї гільдії у середині XVIII століття, один з піонерів промислового освоєння північної частини Тихого океану.
 Бічевін Леонід Олександрович (. 1984) — російський актор театру і кіно.